VHL 2021-22 var den 12. sæson af ishockeyligaen VHL som Ruslands næstbedste ishockeyrække. Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet fra 26 til 27 hold. Turneringen blev indledt med et grundspil, hvor hvert hold spillede 52 kampe, hvorefter de 16 bedste hold gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Mesterskabet blev vundet af HK Rubin fra Tjumen, som i finalen om Petrov-pokalen vandt med 4-1 i kampe over HK Dinamo fra Sankt Petersborg. Det var HK Rubins andet VHL-mesterskab, idet holdet tidligere havde vundet titlen i sæsonen 2010-11.

Hold 

Siden den foregående sæson var ligaen blevet udvidet fra 26 til 27 hold, idet et hold, HK Dinamo Moskva oblast, havde forladt ligaen, der tilgæld havde optaget to nye hold: AKM og HK Omskije Krylja. Ligaen holdt fast i formatet fra sæsonen 2020-21, hvor holdene i én stor division alle mødte hinanden ude og hjemme i en dobbeltturnering, men på grund af det ekstra hold steg antallet af grundspilsrunder fra 50 til 52.

HK Omskije Krylja var et nyoprettet farmerhold for Avangard Omsk, mens AKM var et nyetableret farmerhold for Torpedo Nizjnij Novgorod.

Derudover havde HK Gornjak skiftet navn til HK Gornjak-UGMK og skiftede hjemmebane til Isarena Aleksandr Kozitsyn i Verkhnjaja Pysjma, hvor holdet også havde spillet sidste halvdel af den foregående sæson. Samtidig fik holdet også nyt logo og nye klubfarver, der matchede KHL-klubben Avtomobilist Jekaterinburgs farver. Desuden havde HK Molot-Prikamje skiftet navn til HK Molot.

Grundspil

Format 

Hvert hold spillede 52 kampe i grundspillet: to kampe (en hjemme- og en udekamp) mod hvert af de øvrige 26 hold.

Der blev uddelt point efter følgende pointsystem:
 Sejre gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

De 16 bedste hold gik videre til slutspillet om Petrov-pokalen.

Stilling

Kampe

Statistik

Point

Redningsprocent

Slutspil

Format 
Slutspillet havde deltagelse af grundspillets 16 bedste hold og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af syv kampe. I hver runde spillede det højst seedede af de tilbageværende hold mod det lavest seedede af de tilbageværende hold, det næsthøjst seedede hold mod det næstlavest seedede osv., og det højst seedede hold i hvert opgør havde hjemmebane i kamp 1, 2, 5 og 7. Uafgjorte kampe blev afgjort i form af sudden death i perioder á 20 minutter indtil først scorede mål.

Hold 

De 16 hold blev seedet i henhold til deres placering i grundspillet.

Skema

Ottendedelsfinaler 

Pga. tilgængeligheden af HK Molots arena blev hjemmebanefordelen i kamp 1-4 i serien mellem HK Molot og HK Toros efter indbyrdes aftale mellem holdene byttet om, således at Toros fik hjemmebane i kamp 1 og 2, selvom holdet var lavest seedet. Til gengæld havde Molot hjemmebane i kamp 3 og 4.

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Hædersbevisninger

MVP

Øvrige priser

Kilder / eksterne henvisninger 
 VHL

Noter 

Sæsoner i VHL
Ishockey i 2021
Ishockey i 2022